Guataquí kan syfta på:

Colombia 

 Guataquí (kommun), Cundinamarca, 
 Guataquí (ort), Cundinamarca,